Envers – nome francese di Anversa
 Anvers – stazione della Metropolitana di Parigi